

Persone 
 Alexandr Mayórov – ex combinatista nordico russo
 Lev Mayorov – calciatore e allenatore di calcio azero, centrocampista
 Maksim Mayorov – hockeista su ghiaccio russo
 Vladislav Mayorov – calciatore russo